Чемпионат мира по баскетболу 1986 — десятый чемпионат мира по баскетболу среди мужчин. Прошел в Испании с 5 июля по 20 июля 1986 года.

История 
Предварительные игры проходили в Сарагосе, Санта-Крус-де-Тенерифе, Малаге и Эль-Фероле, полуфинальные группы сражались в Барселоне и Овьедо, а решающие матчи состоялись в Мадриде.

Рекордным на чемпионате мира 1986 года было число участников — 24, а потому и схема розыгрыша несколько изменилась. После предварительных игр по три лучших команды из каждой группы попадали в две полуфинальные компании. В зависимости от занятых там мест, сборные и вступали в матчи за те или иные места.

В первом круге обошлось без особых неожиданностей, однако выделяется вылет на этом этапе двух неплохих команд — Австралии и Пуэрто-Рико. На полуфинальной стадии неожиданностью стало непопадание в борьбу за призовые позиции хозяев чемпионата испанцев и проигрыш сборной США аргентинцам, несмотря на который американцы успешно прошли в матчи за 1-4 места.

Лучшие игроки ЧМ

Команды

Предварительный этап

Группа А (Сарагоса)

Группа B (Ферроль)

Группа C (Малага)

Группа D (Тенерифе)

Полуфинальные группы 
На полуфинальной стадии учитывались игры, сыгранные между участниками на пред.этапе.

Группа 1 (Барселона)

Группа 2 (Овьедо) 
Соревнования прошли в местном Дворце спорта

Финальные игры 
Три четвёртых решающего матча американцы уверенно лидировали. Во-первых, высокие Робинсон, Сейкали, Гиллиэм и Смит отлично играли на подборе, полностью в этом компоненте переигрывая советских игроков, а во-вторых очень чётко действовал Магси Богз. Будущий самый низкий игрок НБА начисто перекрыл одного из лучших снайперов СССР Валтерса, в первые 15 минут матча не дав тому забить ни одного очка. Первый тайм США выиграли 48:38, а за семь минут до конца вели 78:60.

СССР смогли найти в себе силы для борьбы. Дважды забрасывал сверху Сабонис, четыре броска реализовал Хомичюс, и под занавес преимущество американцев составляло всего два очка. За четыре секунды до конца они вводили мяч в игру из-за боковой и умудрились его потерять. Однако Валтерс, вместе с сиреной выполнявший бросок, делал его из крайне неудобного положения. Сборная США победила 87:85 и во второй раз стала чемпионом мира.

Это был последний турнир, в котором вместе играли два советских суперцентра — В.Ткаченко и А.Сабонис. Через два года сб. СССР примерно тем же составом выиграет ОИ-88 в Сеуле (только вместо В.Валтерса, А.Екобсонса, С.Гришаева и травмированного В.Ткаченко будут в составе Ш.Марчюленис, И.Миглиниекс, В.Гоборов и В.Панкрашкин).

Существует версия, что причиной неудачного выступления команды стала расхлябанность лидеров и неуправляемость команды. Игроки не оценили по достоинству цивилизованного, неказарменного, уважительного отношения к себе со стороны тренеров. Как вспоминает А.Гомельский, лидером бессмысленной фронды был Валтерс. В ходу даже была частушка: «Слабым тренировка не поможет, сильным тренировка не нужна».

В сборной СССР больше всех очков за турнир набрал В.Тихоненко — 180 очков, на счету А.Сабониса — 148, у Р.Куртинайтиса — 145, у А.Волкова — 111 очков.

за 1-4 места 
 Американцы без проблем обыграли Бразилию и первыми вышли в финал. Правда чудеса у бразильцев творил знаменитый Оскар Шмидт, набравший 43 очка, но это не помогло.
 2-й полуфинал прошел между извечными оппонентами — Югославией и СССР. Когда пошла последняя минута встречи, югославы, ведомые Петровичем, Дивацем, Вранковичем и Далипагичем (он играл на четвёртом мировом первенстве), вели девять очков (85:76), и казалось, исход предрешён. Зрители начали покидать свои места, а в это время на паркете стали происходить настоящие чудеса. За 51 секунду до сирены Сабонис забросил трёхочковый — 79:85. За 43 секунды Хомичюс обокрал Радовича и тут же отпасовал Тихоненко, который вновь поразил кольцо из-за шестиметровой линии — 82:85. В последующее время игроки СССР дважды фолили, но югославы отказывались от пробития штрафных и вводили мяч в игру из-за боковой. За 12 секунд до конца игры Владо Дивац совершил неправильное ведение и мяч был передан сборной СССР. После выноса из-за боковой Валдис Валтерс после заслона Сабониса за пять секунд до сирены дальним выстрелом сравнял счёт — 85:85. Советские баскетболисты сумели одолеть морально сломленных югославов в овертайме — 91:90 и вышли в финал.

 США: Тайрон «Магси» Богз, Тони Амейкер, Стив Керр, Кенни Смит, Шон Эллиотт, Деррик Макки, Рони Сейкали, Дэвид Робинсон, Том Хэммондс, Брайан Шо, Армон Гиллиэм, Чарльз Смит.
 СССР: Сергей Тараканов, Валерий Тихоненко, Владимир Ткаченко (все — «ЦСКА»), Тийт Сокк («Динамо», Москва), Александр Белостенный, Александр Волков (оба — «Строитель», Киев), Римас Куртинайтис, Арвидас Сабонис, Вальдемарас Хомичюс (все — «Жальгирис», Каунас), Валдис Валтерс, Андрис Екабсон (оба — «ВЭФ», Рига), Сергей Гришаев («Спартак», Ленинград). Тренеры: Владимир Обухов, Алексей Шукшин.

за 5-8 места

за 9-12 места

Места

Символическая сборная 
 Дражен Петрович (Югославия)
 Арвидас Сабонис (СССР)
 Оскар Шмидт (Бразилия)
 Дэвид Робинсон (США)
 Валерий Тихоненко (СССР)

Бомбардиры (среднее количество очков) 
 Никос Галис (Греция) 33,7
 Оскар Шмидт (Бразилия) 31,0
 Дражен Петрович (Югославия) 24,8
 Антонелло Рива (Италия) 19,0
 Хуан Антонио Сан Эпифанио (Испания) 18,8
 Валерий Тихоненко (СССР) 18,0
 Леонардо Перес (Куба) 17,9
 Панайотис Яннакис (Греция) 17,5
 Джей Триано (Канада) 17,1
 Дэниел Скотт (Куба) 17,0

Примечания

Литература 
 100 лет российского баскетбола: история, события, люди: справочник / Автор-составитель В. Б. Квасков. — М.: Советский спорт. — 274 с.: илл. ISBN 5-9718-0175-9

Ссылки 
 10-й ЧМ по баскетболу

Чемпионаты мира по баскетболу
1986 год в баскетболе